Santuário de Kashima - um santuário xintoísta localizado na cidade de Kashima, na província de Ibaraki

Localidades

 Kashima (Ibaraki)
 Kashima (Kagoshima)
 Kashima (Kumamoto)
 Kashima (Saga)
 Kashima (Shimane)

Desambiguação